Робер Јаки (, 9. век - Брисарт, 2. јул 866) је био маркгроф Неустрије. Био је син Robert III of Worms и Waldrada of Worms.

Породично стабло 

Умрли 866.